Gregoriuskerk (Brunssum)
 Sint-Gregoriuskerk (Buren)
 Sint-Gregoriuskerk (IJmuiden)
 Sint-Gregoriuskerk (Knokke)
 Gregoriuskerk (Kruisland)
 Gregoriuskerk in Zamoskvoretsje
 Gregorius de Grotekerk (Axel)